Rotkupfer steht für:
 weitgehend reines Kupfer, in archäologischen und metallurgischen Kontexten zur Abgrenzung von Kupferlegierungen
 Shakudō („Rotkupfer“), japanische Kupferlegierung mit Goldanteil
 eine gängiger Farbton in der Haarfärbung